Ма́рьо Хи́ппи (; род. 4 февраля 1978, Нурмо, Финляндия) — финская кёрлингистка.

Играет в основном на позиции первого.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (2011—2012, 2012—2013, 2013—2014, 2014—2015, 2019—2020), серебро (2008—2009), бронза (2009—2010, 2015—2016).
 : бронза (2008, 2012).
 : бронза (2010, 2011).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 2004, в возрасте 26 лет.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу